Zodiac bzw. Zodiak steht für:
 Zodiak, Tierkreis, die Zone der scheinbaren Bahnen von Sonne, Mond und Planeten am Himmel

Unternehmen, Marken und Produkte:
 Zodiac Aerospace bzw. Zodiac Group, ein ehemaliger französischer Konzern
 Zodiac Marine & Pool, der Hersteller und Inhaber der Markenrechte für Zodiac-Festrumpfschlauchboote
 Zodiac Pictures International (Luzern), ein Filmproduzent
 Ford Zodiac, Luxusausführung einer Baureihe der Automobilmarke Ford für den britischen und australischen Markt, siehe Ford Zephyr
 Zodiac XL, Ultraleichtflugzeugserie von Zenith Air/Roland Aircraft
 Tapwave Zodiac, Personal Digital Assistant des Anbieters Tapwave
 Zodiac (Uhrenmarke), Schweizer Uhrenmarke
 Zodiak, ABC-Sonderschutzbekleidung der deutschen Bundeswehr und des Katastrophenschutzes, siehe ABC-Schutz

Bücher und Filme:
 Zodiac – Auf der Spur eines Serienkillers, Buch von Robert Graysmith
 Zodiac – Die Spur des Killers, Film von David Fincher 2007
 Zodiac – Die Zeichen der Apocalypse, kanadischer Film aus dem Jahr 2014
 Der Zodiac-Killer, Film aus dem Jahr 2005
 Zodiak – Der Horoskop-Mörder, ein vierteiliger Fernseh-Thriller

Musik:
 Zodiak Suite, Komposition der US-amerikanischen Jazz-Musikerin Mary Lou Williams von 1945
 Zodiak (Album), Kollaboalbum der Rapper RAF Camora und Chakuza
 Zodiac (deutsche Band), eine deutsche Musikgruppe
 Zodiac (lettische Band), eine lettische Musikgruppe der 80er Jahre
 Zodiak Free Arts Lab, auch Zodiak Club, Westberliner Liveclub, Experimentalmusik der 1960er

Personen und Sonstiges:
 Zodiac-Killer, ein nie identifizierter amerikanischer Serienmörder der späten 1960er Jahre
 Zodiac, ein Gattungsname für Festrumpfschlauchboote, der gleichnamigen (o. g.) Marke entlehnt
 Zodiac, eine Kletterroute am El Capitan im Yosemite-Nationalpark, siehe El Capitan (Kalifornien)